Tarok steht für:
 Tarok (Sprache), eine tarokoide Sprache in Nigeria
 Tarok (Ethnie), eine Ethnie in Nigeria
 Tarok Kolache, Ort in Afghanistan
 eine alte Schreibweise für Tarock, verschiedene Kartenspiele